Сезон Формулы-1 1956 года — 7 чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, устраиваемый FIA. Чемпионат прошёл с 22 января по 2 сентября и состоял из 8 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата 
Очки зарабатывали первые пять лучших гонщиков гонки, которые получали 8, 6, 4, 3, 2 очков соответственно. Дополнительно гонщик зарабатывал 1 очко за самый быстрый круг гонки. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 5 лучших гонок чемпионата. очки, набранные несколькими гонщиками, сменявшими друг друга по ходу гонки, делятся между ними в соответствии с количеством кругов в гонке.

Обзор чемпионата

Личный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1